PWB steht als Abkürzung für:
 Päpstliches Werk für geistliche Berufe 
 Pauschalwertberichtigung, Rechnungswesen
 Pommersches Wörterbuch, Mundartwörterbuch
 Präzision-Werke Bielefeld, ehemaliger deutscher Hersteller von Gangschaltungen
 Printed Wiring Board, siehe Leiterplatte
 Programmer’s Workbench:
 Microsoft Programmer’s WorkBench, zeichenorientierte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) von Microsoft, die zusammen mit dem Microsoft Macro Assembler (MASM) 6.0, Microsoft C 6.0 und dem Microsoft BASIC Professional Development System (PDS) 7.0 vertrieben wurde
 PWB/UNIX, für Programmierer optimierte Variante des Betriebssystems UNIX von Bell Laboratories
 Psychological War Branch, Abteilung der 8. Armee der britischen Besatzungsmacht
 PWB Rechtsanwälte, deutsche Anwaltskanzlei

Abkürzung